Колонија Параисо Ескондидо има више значења:

 Колонија Параисо Ескондидо (Јекапистла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Параисо Ескондидо (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику